Typ 7 (auch Type 7 oder Typ VII) steht für
 17beta-Hydroxysteroid-Dehydrogenase Typ 7, ein Enzym
 LAWA-Typ 7 (Grobmaterialreicher, karbonatischer Mittelgebirgsbach), ein Fließgewässertyp
 Marguerite Typ BO 7, ein Personenwagen des französischen Unternehmen Société A. Marguerite
 Peugeot Typ 7, ein Automodell des Automobilherstellers Peugeot
 Typ 7 30-cm-Haubitze, ein Geschütz der Kaiserlich Japanischen Armee
 U-Boot-Klasse VII, eine Klasse deutscher U-Boote, die hauptsächlich im Zweiten Weltkrieg im Einsatz war